Bush (família) — família americana, à qual pertencem os presidentes George W. Bush e George Herbert Walker Bush
Kate Bush — cantora britânica
Vannevar Bush — pioneiro da Internet
John Bush — cantor dos grupos Armored Saint e Anthrax
Sophia Bush — atriz estadunidense.

Música
Bush (banda) — banda do Reino Unido
Bush (álbum) — álbum do rapper estadunidense Snoop Dogg

Topônimo
 Bush Field — aeroporto de Augusta na Geórgia, Estados Unidos

Outros
Bush (cerveja) — uma cerveja belga

Desambiguação